И́горь Аза́ров:
 Азаров, Игорь Александрович (настоящая фамилия: Еськов; род. 1961) — российский композитор и певец.
 Азаров, Игорь Вадимович (род. 1962) — журналист и телеведущий, общественный деятель.